Быковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Быковская волость (Астраханская губерния) — в составе Астраханской губернии, Царёвский уезд
 Быковская волость (Витебская губерния) — в составе Витебской губернии, Режицкий уезд
 Быковская волость (Ковровский уезд) — в составе Владимирской губернии, Ковровский уезд
 Быковская волость (Суздальский уезд) — в составе Владимирской губернии, Суздальский уезд
 Быковская волость (Воронежская губерния) — в составе Воронежской губернии, Землянский уезд
 Быковская волость (Вятская губерния) — в составе Вятской губернии, Глазовский уезд
 Быковская волость (Костромская губерния) — в составе Костромской губернии, Галичский уезд
 Быковская волость (Московская губерния) — в составе Московской губернии, Бронницкий уезд
 Быковская волость (Нижегородская губерния) — в составе Нижегородской губернии, Васильсурский уезд
 Быковская волость (Олонецкая губерния) — в составе Олонецкой губернии, Каргопольский уезд
 Быковская волость (Пермская губерния) — в составе Пермской губернии, Красноуфимский уезд
 Быковская волость (Тверская губерния) — в составе Тверской губернии, Тверской уезд